Представлення або Репрезентація (фр. representation) — представлення кого-, чого-небудь і представництво від когось, чогось.

Репрезента́ція (лат repraesentatio, від re і praesetare — уявляти) — представленість, зображення, відображення одного в інше, або ж на інше, тобто мова йде про внутрішні структури, формується в процесі людського життя, в яких представлена складена у нього картина, світу, соціуму і самого себе.

Також термін представлення може позначати:

 Представлення мовних фактів в умовах найбільшого переконання.
 Кодування і накопичення сенсорної інформації в мозку. Ресурсний стан — неврологічний і фізичний стан людини в цілому, коли вона відчуває, що володіє ресурсами.

У науці

Фізика 
 Представлення (квантова механіка) — спосіб опису квантовомеханічної системи

Математика 
 Представлення групи
 Представлення алгебри Лі

Інформатика 
 Представлення знань

Див. також 
 «Представлення» — вірш Йосипа Бродського
 поняття

Примітки

Посилання